Edith Peinemann (* 1937), deutsche Violinistin
 Gustav Peinemann (1909–?), deutscher Geher
 Robert Peinemann (1907–?), deutscher Konzertmeister